Stift Sankt Cyriakus ist der Name folgender Stifte:

 Cyriakusstift (Braunschweig)
 Cyriakusstift Eschwege
 Stift Gernrode
 Frauenstift Geseke
 Cyriakusstift (Worms)
Siehe auch:
Cyriakuskloster